Fouchères kan syfta på:
 Fouchères, Aube
 Fouchères, Yonne